Барнаков, Николай Васильевич – ректор Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (1958-1962), кандидат сельскохозяйственных наук, "Заслуженный агроном Бурятской АССР", "Заслуженный деятель науки Бурятской АССР".

Биография 
Николай Васильевич Барнаков родился 18 декабря 1915 г. в улусе Кукунут Эхирит-Булагатского района Иркутской области. Его отец был учителем, мать занималась крестьянским хозяйством.

В своем улусе Николай Васильевич окончил три класса начальной школы, в четвёртый класс проходил в Иркутске, а с 5-го по 7-й посещал Усть-Ордынскую девятилетнюю школу.

В 1931 году Барнаков поступил в Аларский техникум кормодобывания, сразу на 2-й курс.

В 1932 г. Николай Васильевич устроился участковым агрономом в село Ользоны.

Весной 1933 г. Барнаков перешел работать на Баяндаевский сортоучасток ВИРа (Всесоюзного института растениеводства),

В 1934-1939 гг. Николай Васильевич обучался в Иркутском сельскохозяйственном институте. После обучения остался ассистентом на кафедре растениеводства.

В 1939 году заболел туберкулезом, после лечения доктора рекомендовали Николаю Васильевичу переехать в сельскую местность. Барнаков выбрал Тулунскую селекционную станцию.

В феврале 1943 г. Барнаков переехал в Баяндаевский район на областную опытную станцию и начал работать заместителем директора по науке, а в мае1945 г. стал директором станции. Под его руководством в 1949 году станция заняла 2-е место во Всесоюзном соревновании.

В декабре 1950 г. Н. В. Барнаков поступил в очную аспирантуру Омского СХИ, с условием проведения экспериментальной работы в вегетационный период в Баяндае. После окончания успешно защитил диссертацию с присвоением квалификации кандидата сельскохозяйственных наук.

В 1954 году Барнаков был назначен заведующим кафедрой растениеводства в Бурят-Монгольском зооветинституте (которую сам и создал).

В октябре 1954 г. Н. В. Барнаков был назначен первым деканом агрофака.

27 января 1958 г. Николай Васильевич был назначен директором Бурят-Монгольского зооветинститута и проработал в  этой должности до июля 1962 г.

С 30 июля 1962 г. был назначен проректором по науке Бурятского сельскохозяйственного института.

В марте 1964 г. Николай Васильевич переходит на кафедру растениеводства, где более 20 лет проработает заведующим кафедрой.

В мае 1985 г. Н. В. Барнакову было присвоено ученое звание профессора. До 1996 года он продолжал обучать студентов, читая лекции и ведя практические занятия по селекции, семеноводству и растениеводству.

В 2009 году Н. В. Барнаков скончался.

Под руководством Николая Васильевича было защищено девять кандидатских диссертаций по научной теме "Вопросы теории и практики семеноведения и семеноводства в условиях Забайкалья".

Награды 

 Орден «Знак Почета»
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «За доблестный труд»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
 Медаль ВДНХ
 Значок «Отличник сельского хозяйства СССР»

Ссылки 

 Барнаков Николай Васильевич
 Памяти Николая Васильевича Барнакова
Ректоры
Ректоры по алфавиту
Преподаватели Бурятской ГСХА
Выпускники Бурятской ГСХА